«Won’t Forget You» — песня дуэта Shouse.

«Won’t Forget You» также может означать:

 «Won’t Forget You» — песня Пикси Лотт при участии Stylo G.
 «Won’t Forget You (альбом-сингл)» Ким Сон Гю.